Musa (Mojżesz) – imię Mojżesza w języku arabskim
 Musa – królowa Partii (2 p.n.e.-4 n.e.)
 Musa ibn Nusair – arabski namiestnik Afryki (640–716)
 Musa – sułtan turecki (1410–1413)
 Musa – łacińska nazwa banana
 Musa – rzeka na Litwie
 Wojownik Musa (ang. Musa) – południowokoreański film z 2001 roku
 (600) Musa – planetoida